Meldung steht für:

 Kurzmeldung, Weitergabe einer knapp gehaltenen Information
 Lagemeldung, Absetzen einer Nachricht bei einem Einsatz
 Meldung (Heraldik), die ausdrückliche Angabe eines Sachverhalts bei der Blasonierung 

Siehe auch:
 Mitteilung (Begriffsklärung)
 Nachricht (Inhalt einer Information)